

Aeronautica 
 Albatros G.II  – biplano bimotore da bombardamento della Albatros Flugzeugwerke

Codici 
 GII – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Siguiri (Guinea)